Каслбар (;  (Кашлян-ан-Варай), «замок Барри») — (малый) город в Ирландии, административный центр графства Мейо (провинция Коннахт), а также его крупнейший город.

Местная железнодорожная станция была открыта 17 декабря 1862 года.

Демография 
Население — 11 891 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 11 371 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 10 655, население пригородов (environs) — 1 236.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Каслбар
Города Ирландии
Населённые пункты графства Мейо